Руй Кошта ():
 Руй Коста Пимента (род. 1957) — бразильский политик.
 Руй Мануэл Сезар Кошта (род. 1972) — португальский футболист.
 Руй Педру Силва Кошта (род. 1996) — португальский футболист.
 Руй Алберту Фария да Кошта (род. 1986) — португальский велогонщик.